

Geografia

Italia

Vallese – frazione di Oppeano in provincia di Verona
Vallese – frazione di Robella in provincia di Asti

Svizzera

Canton Vallese – stato federale con capoluogo Sion